Hieronymus ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft 
Der Name ist eine Latinisierung des altgriechischen  (Hierṓnymos) und bedeutet „der Mann mit dem heiligen Namen“, abgeleitet von  (hierós, „heilig“) und  (ónoma, „Name“).

Varianten 
 Albanisch: Jeronim
 Baskisch: Jerolin
 Bretonisch: Hieronimos
 Deutsch: Hieronymus
 Englisch: Jerome, Jerry (Kosename)
 Flämisch: Jerom
 Französisch: Jerome, Jérôme, Gérôme
 Irisch: Iarom, Ieróim
 Italienisch: Girolamo und Gerolamo, Geronimo
 Geromino, Momo, Momolo (Kosename)
 Girolama, Gerolama, Gerolima, Geronima, Geromina (femininum)
 Gerolamina, Gerolomina (Kosename femininum)
 Kroatisch: Jerolim
 Ljerka (femininum)
 Jerko, Jere (Kosename)
 Lettisch: Hieronīms
 Litauisch: Jeronimas
 Mittellatein: Ieronimus
 Niederländisch: Hero, Hieron, Jeroen, Jéroen
 Polnisch: Hieronim
 Portugiesisch, Portugal: Jerónimo
 Portugiesisch, Brasilien: Jerônimo
 Rätoromanisch: Geronas, Giaronas
 Russisch: Ieronim (Иероним)
 Sizilianisch: Giròlamu
 Slowakisch: Jarolim, Hieronim
 Slowenisch: Hieronym
 Spanisch: Jerónimo
 Jerónima (femininum)
 Tschechisch: Jeroným, Jerom, Jarolím
 Ungarisch: Jeromos
 Walisisch: Sierôm
 Westfriesisch: Hiëronymus

Bekannte Namensträger

Vorname

Hieronymus 
Antike und Mittelalter
 Hl. Hieronymus, Kirchenvater 
 Hieronymos, griechischer Bildhauer aus Samothrake, um 220 v. Chr. in Lindos tätig
 Hieronymos von Kardia (latinisiert Hieronymus; * um 360 v. Chr., † nach 272 v. Chr.), antiker griechischer Geschichtsschreiber
 Hieronymus de Moravia († nach 1271), Dominikaner und Musiktheoretiker
 Hieronymus von Prag (1365–1416), böhmischer Gelehrter und Hussit
 Hieronymos von Rhodos (* um 290–230 v. Chr.), peripatetischer Philosoph und Literaturhistoriker

Neuzeit
 Hieronymos II. (* 1938), griechisch-orthodoxer Geistlicher, seit 2008 Erzbischof von Athen
 Hieronymus Ämiliani (1486–1537), italienischer Ordensgründer und Heiliger der Katholischen Kirche, Schutzpatron der Waisen
 Hieronymus van Beverningh (1614–1690), Staatsmann und Diplomat aus dem Goldenen Zeitalter der Niederlande
 Hieronymus Biechelberger (* im 15. Jahrhundert; † 1508), als Hieronymus I. der 7. Abt der Reichsabtei Ochsenhausen
 Hieronymus Bock (1498–1554), deutscher Botaniker
 Hieronymus Bosch (um 1450–1516), niederländischer Maler
 Hieronymus Brunschwig (* um 1450; † um 1512), deutscher Wundarzt und Autor
 Hieronymus Cardanus (1501–1576), italienischer Renaissance-Humanist
 Hieronymus Cock (um 1510–1570), niederländischer Verleger
 Hieronymus von Colloredo (Erzbischof) (1732–1812), nach 1762 Bischof von Gurk und von 1772 bis 1803/12 der letzte Fürsterzbischof von Salzburg
 Hieronymus Fäßler (1823–1903), Unternehmer und technischer Pionier bei der Konstruktion von Mähmaschinen und Untergrundbahnen
 Hieronymus Froben (1501–1563), Schweizer Buchdrucker und Verleger
 Hieronymus II. Held (1694–1773), Abt des Zisterzienserklosters Ebrach
 Hieronymus I. Hölein († 1615), Abt des Zisterzienserklosters Ebrach
 Hieronymus Lauretus, benediktinischer Autor
 Hieronymus II. Lindau (1657–1719), Abt der Reichsabtei Ochsenhausen
 Hieronymus Megiser (* um 1554; † 1618 oder 1619), Polyhistor, Sprachgelehrter und Geschichtsschreiber
 Hieronymus Menges (1910–2002), deutscher Geistlicher, Professor und Prälat
Hieronymus Napoleon, eigentlich Jérôme Bonaparte, (1784–1860), König von Westphalen
 Hieronymus Rauscher (?–1569), lutherischer Theologe
 Hieronymus Schulz (um 1460–1522), Bischof von Brandenburg und Havelberg
 Hieronymus Wolf (1516–1580), deutscher Humanist und Philologe

Zwischenname
 Johann Hieronymus Kapsberger (* um 1580; † 1651), italienischer Lautenist und Komponist deutscher Abstammung
 Karl Friedrich Hieronymus Freiherr von Münchhausen (1720–1797), deutscher Adliger, dem die Geschichten vom Baron Münchhausen zugeschrieben werden
 Friedrich Hieronymus Truhn (1811–1886), deutscher Dirigent, Komponist und Musikschriftsteller

Geronimo 
 Gerónimo de Aguilar (* 1489; † 1531?), Franziskaner, der bei der Eroberung Mexikos als Übersetzer und Dolmetscher tätig war
Geronimo (1829–1909), Apachen-Kriegshäuptling und Schamane
 Gerónimo Arnedo Álvarez (1897–1980), argentinischer Politiker
 Gerónimo Barbadillo (* 1952), peruanischer Fußballspieler
 Geronimo Pratt (1947–2011), führendes Mitglied der Black Panther Party
 Gerónimo Rulli (* 1992), argentinischer Fußballtorhüter

Familienname 
 Friedrich Hieronymus (* 1955), deutscher Moto-Cross Rennfahrer und Gastronom
 Georg Hans Emmo Wolfgang Hieronymus (1846–1921), deutscher Botaniker
 Gerd Terburg Hieronymus (1839–?), deutscher Schriftsteller, siehe Gerd Terburg-Arminius
 Haimo Hieronymus (* 1969), deutscher Künstler und Schriftsteller
 Hans Hieronymus (1902–nach 1936), deutscher Motorrad-Rennfahrer
 Holger Hieronymus (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Thomas Galen Hieronymus (1895–1988), US-amerikanischer Ingenieur

Sonstiges 
 Hieronymos war das Pseudonym des Schriftstellers Frank Wedekind bei Veröffentlichungen in der Satirezeitschrift Simplicissimus

Siehe auch 
 Ironimus
 Hieronimus

Männlicher Vorname
Familienname